O Perfurador de dique de borracha (de Ainsworth) deve ter número suficiente de furos, com diâmetro variados, para realizar orifícios na borracha, de modo a acomodar dentes de diferentes tamanhos.

Isolamento absoluto